Hirokitiya kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Choirokoitia, fornlämning, Eparchía Lárnakas, 
 Choirokoitía (ort), Eparchía Lárnakas, 

Robotskapade Cypernförgreningar